Benjamin Griffin ist der Name folgender Personen:
* Benjamin Griffin (Schauspieler) (1680–1740), englischer Schauspieler und Dramatiker
 Benjamin S. Griffin (* 1946), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Ben Griffin